Hódos, Hódosi, Hodoș sau Hodoși (cu grafieri ce pot varia în diverse limbi) este un numele de famile răspândit (cu o frecvență relativ redusă) în primul rând în Ungaria, Transilvania, Slovacia și Ucraina Subcarpatică.

Nume de familie românești
Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară